Dwergtiranmanakin
 Geelbuiktiranmanakin
 Geelkuiftiranmanakin
 Kleine tiranmanakin
 Pinto's tiranmanakin
 Wieds tiranmanakin
 Witbuiktiranmanakin